Le Steaua CSM EximBank est un club roumain de basket-ball appartenant au Championnat de Roumanie de basket-ball, en première division. Le club est basé dans la ville de Bucarest.

Historique

Palmarès
 Champion de Roumanie : 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1966, 1967, 1978, 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990 et 1991

Entraîneurs 
 ? :  Vasile Popescu
 1954-1968 :  Constantin Herold
 1974-1986 :  Mihai Nedef
 2008-2009 :  Costel Cernat
 2009-2011 :  Teo Čizmić
 2012-déc. 2013 :  Mladen Jojić
 2017-2018 :  Jukka Toijala
 2017-2019 :  Saša Ocokoljić

Joueurs célèbres ou marquants
  Costel Cernat
  Dragoș Nosievici
  Andrei Folbert
  Mihai Nedef
  Randal Falker
  Jason Boone
  Jevohn Shepherd

Notes et références

Lien externe 
  Site officiel

Steaua Bucarest (basket-ball)
Sport à Bucarest